Барченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Барченко, Александр Васильевич (1881—1938) — советский оккультист, писатель, исследователь телепатии.
 Барченко-Емельянов, Иван Павлович (1915—1984) — советский офицер, военный моряк, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.